Salvador Canals puede referirse a:

 Salvador Canals Vilaró (1867-1938), político y periodista español de la Restauración;
 Salvador Canals Frau (1893-1958), etnólogo español radicado en Argentina; o
 Salvador Canals Navarrete (1920-1975), jurista español.